Johannisgasse steht für:
 Johannisgasse (Annaberg-Buchholz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Annaberg (A–K)
 Johannisgasse (Cramberg), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Cramberg
 Johannisgasse (Danzig)
 Johannisgasse (Saalfeld/Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Saalfeld/Saale

Große Johannisgasse steht für:
 Große Johannisgasse (Coburg), siehe Liste der Denkmäler in Coburg/G #Große Johannisgasse

Kleine Johannisgasse steht für:
 Kleine Johannisgasse (Coburg), siehe Liste der Denkmäler in Coburg/K #Kleine Johannisgasse

Siehe auch:
 Johannisallee
 Johannisplatz
 Johannesplatz
 Johannisstraße